Thali (gerecht), een gerecht uit de Indiase keuken.
 Thali (muziek), een Hindoestaanse muzieksoort.